

Lokalizacje

Austria 
 Haimhausen – miejscowość

Niemcy 
 Haimhausen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Dachau

Osoby 
 Sigmund von Haimhausen – niemiecki prawnik

Inne 
 Heimhausen